Booneville kan syfta på:

Booneville, Arkansas
Booneville, Iowa
Booneville, Kentucky
Booneville, Mississippi
Booneville, New York